Princezna Šarlota Luisa Dorota de Rohan (25. října 1767, Paříž – 1. května 1841, Paříž) je pokládána za tajnou manželku Ludvíka de Bourbon-Condé, Duc d'Enghien, významného prince du sang a émigré během Francouzské revoluce.

Mládí 
Princezna Šarlota de Rohan se narodila v Paříži. Jejím otcem byl Karel Julius, kníže de Rochefort, člen rodu Rohanů, který měl před revolucí ve Francii knížecí titul. Její matkou byla Marie-Jindřiška Orleánsko-Rothelinská, potomek spojence Johanky z Arku, Bastarda orleánského, jehož legitimní dědicové, vévodové z Orleáns-Longueville, vymřeli v roce 1694 a zůstala po nich pouze rothelinská linie.

Manželství 
Údajně se dne 18. února 1804 v Bádensku tajně provdala za vévodu d'Enghien. Než byl jakýkoli takový sňatek veřejně uznán, dne 21. března 1804 byl vévoda unesen a popraven francouzskými jednotkami na příkaz císaře Napoleona, což byl čin, který šokoval Evropu a nakonec vyhladil rod Condé, protože byl jediným mužským dědicem této kadetské větve francouzské královské rodiny. Šarlota nikdy nebyla francouzskou královskou rodinou oficiálně uznána jako vdova po vévodovi z Enghienu, ani jako émigrés, ani během restaurace rodů Bourbonů a Orléans, a zemřela v Paříži, aniž by se znovu provdala ve věku 73 let.

Vztahy 
Šarlota byla neteří kardinála de Rohan, jehož hanba v náhrdelníkové aféře pomohla připravit půdu pro francouzskou revoluci. Byla také příbuzná s Viktorií de Rohan, vévodkyní de Montbazon, a za vlády Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty guvernérkou dětí Francie.

Galerie

Předkové

Odkazy

Reference 

Rohanové
Bourbon-Condé
Francouzské šlechtičny
Narození v roce 1767
Narození 25. října
Narození v Paříži
Úmrtí v roce 1841
Úmrtí 1. května
Úmrtí v Paříži
Ženy